

Chimica 
 S24 – una delle Frasi S delle etichette di pericolo delle sostanze chimiche

Altro 
 Focke-Wulf S 24 – aereo della Focke-Wulf